Saxx ist der Familienname folgender Personen:

 Gitta Saxx (* 1965), deutsches Modell und DJ
 Sarah Saxx (* 1982), österreichische Schriftstellerin